Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Johan Kriek 7-5, 6-1, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Björn Borg (quarti di finale)
 Eddie Dibbs (semifinali)
 Brian Gottfried (campione)
 Yannick Noah (semifinali)

 Eliot Teltscher (primo turno)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Johan Kriek (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1979